Demaratos aus Korinth (auch Damaratos) war der Name folgender Personen

* Demaratos aus Korinth, Korinther aus dem vornehmen Geschlecht der Bakchiaden, der nach Etrurien auswanderte
 Demaratos aus Korinth (Klient Philipps II.), Klient des makedonischen Königs Philipp II. sowie seines Sohnes Alexander dem Großen
 Demaratos (Schriftsteller), teilweise auch Demaratos aus Korinth, griechischer Schriftsteller

Siehe auch: Damaratos (Begriffsklärung)